Gabriele Cattani, italiensk astronom.

Minor Planet Center listar honom som G. Cattani och som upptäckare av 18 asteroider. Alla tillsammans med landsmannen Luciano Tesi.

Asteroid upptäckt av Gabriele Cattani

Se även 
Astronomiska upptäckter av Gabriele Cattani

Referenser 

Italienska astronomer under 1900-talet
Män